MVP - kratica za Ministarstvo vanjskih poslova
MVP (sport) - kratica za Most Valuable Player 
Najkorisniji igrač NBA - Nagrada za najkorisnijeg igrača u NBA

Kratice